Robinzonád irodalmi műfaj, a kalandregény egyik válfaja
 Robinzonád: amikor a kapus a levegőben úszva kapja el a labdát